Стражи Галактики — команда супергероев вселенной Marvel Comics:

Команды 
 Стражи Галактики — команда супергероев, созданная в 1969 году Арнольдом Дрейком и Джином Коланом.
 Стражи Галактики — команда супергероев, собранная в 2008 году.

Медиа 
 «Стражи Галактики» — фильм о команде 2008 года, вышедший в 2014 году.
 «Стражи Галактики. Часть 2» — фильм 2017 года, являющийся сиквелом экранизации 2014 года.
 «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» — спецвыпуск 2022 года.
 «Стражи Галактики. Часть 3» — предстоящий фильм, являющийся сиквелом экранизации 2017 года.
 «Стражи Галактики» — мультсериал о команде 2008 года, выходящий с 2015 года.
«Guardians of the Galaxy: The Telltale Series» — эпизодическая компьютерная игра 2017 года.
«Guardians of the Galaxy» — компьютерная игра 2021 года.